Содошка — гидроним в Вологодской области России:

 Содошка — река в Харовском и Усть-Кубинском районах, левый приток Уфтюги.
 Содошка — река в Кирилловском районе, впадает в озеро Перешное.

См. также 
 Содышка